Кохассет () — населённые пункты в США:
 Кохассет (Виргиния)
 Кохассет (Калифорния)
 Кохассет (Массачусетс)
 Кохассет (Миннесота)